Vaudémont bezeichnet:
 Vaudémont, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est
 Grafschaft Vaudémont, ehemalige Grafschaft im Département Meurthe-et-Moselle

Vaudémont ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Vaudémont (um 1400–1458), Graf von Vaudémont, Herr von Joinville, Graf von Aumale und Baron von Elbeuf

Siehe auch:
 Stammliste des Hauses Vaudémont